Дми́трий Генна́дьевич По́лин (род. 20 декабря 1985, Омск, СССР) — российский пловец—паралимпиец. Чемпион летних Паралимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награды 
 Орден Дружбы (10 августа 2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XII Паралимпийских летних играх 2004 года в городе Афинах (Греция).
 Заслуженный мастер спорта России (2004).

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Полин  — профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета.
 Дмитрий Полин  — профиль на сайте ФГБОУ СПО «ОГУОР»

Пловцы России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по плаванию
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2004 года
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по плаванию (МПК)